Таємні війни — серія коміксів 1984–1985 років.

Таємні війни або Тамєна війна також можуть означати:

Історія 

 Громадянська війна в Лаосі (1959–1975), або Таємна війна, посилаючись на таємну участь Америки у війні у В'єтнамі.

Мистецтво та розваги

Комікси 

 Таємні війни II
 Таємна війна (комікс), серія Marvel Comics 2004–2005 років Браяна Майкла Бендіса та Ґабріеле Делл'Отто
 , сюжетна лінія Marvel Comics Джонатана Гікмана та Есада Рібіча

Кіно і телебачення 

 «Таємні війни» (Людина-павук) — трисерійна сюжетна лінія 1997 року «Людина-павук: анімаційний серіал».
 «Таємні війни», підзаголовок четвертого сезону «Месників: Загальний збір»
 «Месники: Таємні війни», майбутній фільм 2025 року на основі коміксу .